Hessen-Kassel kan verwijzen naar drie historische landen met Kassel als hoofdstad:

Landgraafschap Hessen-Kassel (1567–1803)
Keurvorstendom Hessen (1803–1807; 1814–1866)
Keur-Hessen (provincie) (1944–1945)

Zie ook 
Hessen (doorverwijspagina)
Hessen-Darmstadt